Zan steht für:

 einen der frühjapanischen Fünf Könige von Wa

Zan ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Zan (* 1973), italienischer Politiker
 Gökhan Zan (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Hüseyin Zan (1930–2011), türkischer Schauspieler
 Koethi Zan, US-amerikanische Krimiautorin 
 Teresa Zan (1884–1945), polnische Widerstandskämpferin → siehe Teresa Dowgiałło
 Tomasz Zan (1796–1855), polnischer Dichter

ZAN steht als Abkürzung für:

 Zeitarbeitnehmer, siehe Arbeitnehmerüberlassung

Siehe auch:
 Zahn
 Zhan

ZAN